

Patronyme 
 Benjamin Koehler (né en 1980), footballeur allemand.
 Bernhard Koehler (1849-1927), industriel et collectionneur allemand.
 Carl-Erik Koehler (1895-1958), General der Kavallerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Frederick Koehler (né en 1975), acteur américain.
 Jean Baptiste François René Koehler (1860-1931), zoologiste français.
 Johann Gottfried Koehler (1745-1801), astronome allemand.
 Marcel Koehler (1892-1958), ingénieur français, cofondateur de la marque de motocyclettes Koehler Escoffier.
 Otto Koehler (1889-1974), éthologiste et zoologiste allemand.
 Robert Koehler (1850-1917), peintre allemand.
 Ted Koehler (1894-1973), compositeur américain.

Divers 
 Koehler Escoffier, ancienne marque de moto française.